Ammon může být jméno:
 Amona (egyptského boha)

 Ammona, potomka Zarahemly (postavy v Knize Mormonově)

 Ammona, syna Mosiášova (postavy v Knize Mormonově)

 zeměpisný název
 Ammón, východní soused Izraelského království